Hyattsville peut faire référence à :
 Hyattsville, une ville du Kentucky.
 Hyattsville, une ville du Maryland.